Winterhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Winterhoff (* 1953), deutsche Pfarrerin und Autorin
 Christian Winterhoff (* 1971), deutscher Rechtsanwalt und Hochschullehrer 
 Fritz Winterhoff (1897–1946), deutscher Betriebsführer des „Röhrenwerks Thyssen“ in Mülheim und Generaldirektor der Deutschen Röhrenwerke AG
 Klaus Winterhoff (* 1950), deutscher Jurist
 Lissy Winterhoff (* 1953), deutsche Künstlerin und Theaterwissenschaftlerin
 Michael Winterhoff (* 1955), deutscher Psychiater, Psychotherapeut und Autor
 Reinhard Winterhoff (1895–1968), deutscher Generalintendant der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg
 Peter Winterhoff-Spurk (* 1945), deutscher Psychologe

Siehe auch:
 Winterhof